Troutville désigne :

 Troutville, un borough situé en Pennsylvanie ;
 Troutville, une ville située en Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis